Lagoa è un toponimo comune nei paesi di lingua portoghese. Può riferirsi in particolare a:
 Lagoa – comune portoghese nel distretto di Faro, Algarve
 Lagoa – comune dell'isola di São Miguel, Azzorre
 Lagoa – cittadina di Capo Verde
 Lagoa – comune brasiliano della Paraíba
 Lagoa, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.